Ciao, ciao bambina! (Piove) – film del 1959 diretto da Sergio Grieco.
 Piove (ciao ciao bambina) – singolo di Domenico Modugno del 1959.